Irakli Kobakhidze, Président du Parlement de Géorgie,
 Irakli Kobakhidze (footballeur) (1984-),
 Alexander Kobakhidze (1987-), footballeur,
 Alexis Kobakhidze, architecte-urbaniste français.

Références